Böses Blut bezeichnet:
 Böses Blut (1980), neuseeländischer Actionfilm (Bad Blood)
 Böses Blut (1993), US-amerikanischer Filmthriller (Tainted Blood)
 Böses Blut (1998), schwedischer Kriminalroman von Arne Dahl (Ont blod)
 Böses Blut (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie des ZDF (1993)
 Böses Blut (Sampler), Sampler des deutschen Hip-Hop Labels Hirntot Records
 Tatort: Böses Blut, deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort
 Wolfsland: Böses Blut, deutscher Fernsehfilm aus der Krimireihe Wolfsland
 Böses Blut, deutscher Titel des US-amerikanischen Films Bad Blood (Film, 2015)